Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank Austria TennisTrophy 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 23. Oktober 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)

ATP World Tour 2009
2009